Itáliai háborúk gyűjtőnévvel illetjük az Itália (később Olaszország) területén zajlott háborúkat:
Szorosabb értelemben
 Itáliai háborúk vagy „reneszánsz háborúk”: európai nagyhatalmi háborúk az itáliai államok feletti hegemóniáért, 1494–1559 között. Ezen belül:
 A cambrai-i liga háborúi (1508–1516). (1511-től szigorú értelemben a „Szent Liga háborúi”).

Hasonló fogalomkörben
 Itáliai hadjárat (1796–1797): Napoléon Bonaparte tábornok hadjárata, az első koalíciós háború során. 
 Itáliai hadjárat (1799–1800): Napoléon Bonaparte tábornok hadjárata, a második koalíciós háborúban.
 Olasz függetlenségi háborúk 1848–1866 között, ezen belül:
 Itáliai forradalmak 1848–49-ben
 Szárd–francia–osztrák háború (1859)
 Porosz–osztrák–olasz háború (1866)